Reichsmuseum steht für: 

 mehrere Museen in den Niederlanden, siehe Rijksmuseum
 Naturhistorisches Reichsmuseum in Stockholm, siehe Naturhistoriska riksmuseet

Siehe auch:
 Nationalmuseum